RAD – izraelska firma (skrócona nazwa RAD Group)
 Rapid application development – metodologia programowania
 Reaktywne zaburzenia przywiązania w dzieciństwie (ang. Reactive Attachment Disorder) – zaburzenie emocjonalne
 Reichsarbeitsdienst – organizacja w III Rzeszy

Zobacz też
 rad – strona ujednozniaczniająca